Ganssen steht für:
 Ernst Alwin Robert Ganßen (1865–1940), deutscher Bodenkundler
 Robert Ganssen (1903–1983), deutscher Bodenkundler
 eine historische Schreibweise des Ortes Podgornoje in der Oblast Kaliningrad, Russland